Арро́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Баньер-де-Бигор.

Код INSEE кантона — 6502. Всего в кантон Арро входят 19 коммун, из них главной коммуной является Арро.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 3416 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Арро на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи